Importquote steht für:

 Instrument der Außenhandelspolitik, siehe Einfuhrkontingent
 Kennzahl in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, siehe Importquote (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung)
 Verpflichtung von Apothekern, einen Teil des Fertigarzneimittelumsatzes mit Importarzneimitteln zu realisieren